Hendrik I van Guise
 Hendrik II van Guise
 Hendrik III Julius van Bourbon-Condé